Hello Kitty:
 Hello Kitty — персонаж японской поп-культуры.
 Hello Kitty — японские аниме-сериалы.
 Hello Kitty — песня Аврил Лавин.